David Marazzi (Lausanne, 1984. szeptember 6. –) svájci labdarúgó, a Lausanne Sports középpályása.

Források 
David Marazzi adatlapja a transfermarkt.ch oldalon 

1984-ben született személyek
Svájci labdarúgók
Az FC Lausanne-Sport labdarúgói
Az FC St. Gallen labdarúgói
Az FC Aarau labdarúgói
A Servette labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek